Nin puede hacer referencia o estar vinculado con algunos de los siguientes artículos de Wikipedia:

Acrónimos 
 NIИ, acrónimo de Nine Inch Nails (1988), banda musical estadounidense.
 NIN, acrónimo de Nedeljne informativne novine, revista publicada en Belgrado.

Apellidos 
 Anaïs Nin (1903-1977), también conocida como Anaïs Nin Culmell y como Ángela Anaïs Juana Antolina Rosa Edelmira Nin Culmell, escritora franco-estadounidense del siglo XX.
 Andrés Nin (1892-1937), también conocido como Andrés Nin Pérez, personaje del marxismo revolucionario en España de la primera mitad del siglo XX.
 Joaquín Nin (1879-1949), también conocido como Joaquín Nin Castellanos y como Joaquín Nin y Castellanos, compositor, pianista y músicólogo cubano.
 Joaquín Nin-Culmell (1908-2004), compositor cubano.
 Khadja Nin (1959-), cantante de Burundi.
 Pere Nin Vilella (1933-1997), locutor de radio y radiofonista español.
 Rodolfo Nin Novoa (1948-), técnico agropecuario y político uruguayo.

Toponímios (geografía, territorios, localidades, denominaciones) 
 Nin, ciudad croata en el condado de Zadar.
 Nin, palabra sumeria que puede designar a una reina o sacerdotisa, y que a menudo es traducida como "señora".

Miscelánea 
 Fundación Andreu Nin (1987), institución cultural española.